{{Infobox animanga personaje serie
|serie = Kinnikuman 
|nombre = 
|otrosnombres = Kinnikuman
|edad = 
|altura = 
|peso =  
|ocupación = LuchadorSuperhéroe
|procedencia = Planeta Kinniku
|tipoextra = Raza
|extra = 
|relevancia = Personaje principal
|familia = Mayumi Kinniku(padre) Ataru Kinniku(hermano)Bibimba(esposa)Mantaro Kinniku (hijo)
|seiyu =  Akira Kamiya
|doblador = 
}}

Suguru Kinniku (キン肉スグル), más conocido como Kinnikuman (キン肉マン), Musculman, Musculator o literalmente Hombre-Músculo, es el protagonista principal del manga de lucha libre Kinnikuman.

Personalidad 

Suguru es un superhéroe muy infantil. Siempre se queja cuando no consigue lo que quiere o cuando alguien se lleva toda la atención que el quiere. Puede llegar a ser tan vago hasta negarse a combatir a algunos monstruos a no ser que reciba algo que valga la pena como recompensa. Sin embargo, en su interior esconde un noble corazón, y cuando las cosas se ponen mal saca un coraje superior al de cualquier otro superhéroe. Su honor y amistad han conseguido enternecer los corazones de varios superhéroes malvados.

Al comienzo de la serie, Kinnikuman se enfrenta al monstruo de turno que amenaza con destruir Japón comiendo ajo (ninniku) y creciendo hasta 30 metros de alto. A pesar de su fuerza y habilidad, Suguru sigue siendo torpe por naturaleza, lo que produce aún más miedo a la gente que los propios monstruos, más teniendo en cuenta los destrozos que puede ocasionar en su forma gigante. Su propia tosquedad incluso le hace incluso perder combates contra gente normal y corriente. Incluso en una ocasión se dice que las heridas de los superhéroes tardan menos en curarse que las de los humanos, pero que Kinnikuman tardaban más que las de cualquier terrícola, haciendo referencia al poco afán por el entrenamiento que muestra Suguru.

Kinnikuman también es muy arrogante, creyéndose más fuerte y popular de lo que realmente es. Sin embargo, suele volver a la realidad cuando la gente huye al ver su cara o al oler su aliento a ajo.

Su comida favorita es el gyūdon (arroz con carne y cebolla, estofado de carne en la versión latina), y haría cualquier cosa por una taza. También le echa el tenedor a una gran variedad de comidas, siendo su mayor ocupación cuando no está viendo la televisión. Su entrenamiento para la 21ª Edición de las Olimpiadas de Superhéroes consistió en comer papas fritas y ver comedias televisivas. También es conocida su faceta lasciva, tomando parte en combates que previamente había rechazado solo por impresionar a una chica atractiva. En numerosas ocasiones ha flirteado con Mari Nikadou y Natsuko Shouno, aunque finalmente será Bibinba quien se convierta en su esposa y madre de su hijo. 

Sin embargo (e irónicamente), cuando Bibinba aparece por primera vez, lo de ella es un amor no recíproco de su parte, y Kinnikuman la encuentra más una molestia que linda. Pero ya en la saga de los 7 superhéroes diabólicos, el parece reconocerla como su prometida. Durante el Combate de Supervivencia por el Trono del Planeta Kinniku, muestra gran preocupación cuando ella se lanza desde la tribuna y luego admite que ellos están unidos por un Hilo rojo. No obstante, en el anime Bibinba es dejada de lado a un papel menor, siendo Mari la pareja de Suguru, a pesar de que en el manga original ella parecía más interesada en Meat.

En Kinnikuman Nisei, Suguru ha perdido sus músculos pero a pesar de ser un viejo débil, sigue siendo un poderoso rival. Ha adoptado muchos de los rasgos de personalidad que tuvo su padre y normalmente está riñiendo a su hijo. A pesar de eso siempre muestra un gran respeto por su hijo Mantarou, aunque este se avergüence de su padre.

Datos personales 
 Alias: Kinnikuman
 Comida favorita: Arroz con buey, Ajo, Chocolate francés de Morinaga
 Comida menos preferida: Leche, Cebollin
 Familia: Mayumi (padre), Sayuri (madre), Ataru (hermano), Bibinba (esposa), Mantarou (hijo) 
 Hobbies: Ver lucha libre profesional y telecomedias.
 Grupo sanguíneo: B

Enlaces externos 

Kinnikuman Wiki Suguru Kinniku

Personajes de Kinnikuman